Aszparágusz, fátyolaszparágusz, selyemaszparágusz, asparagus plumosa
Aszparágusz, közönséges spárga, asparagus officinalis
Aszparágusz, „Gusz, a színházi macska”